Die Burg-Wächter Ladies Open 2022 waren ein Tennisturnier für Damen in Altenkirchen, Westerwald. Das Teppichplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 14. bis 20. Februar 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Burg-Wächter Ladies Open 2022 fand am 14. und 15. Februar 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Altenkirchen (Westerwald)